Рытов (Рытова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Рытов, Андрей Герасимович (1907—1967) — советский военачальник, генерал-полковник авиации.
 Рытов, Борис (1937—1987) — советский эстонский шахматист.
 Рытов, Владимир Ильич (1929—1982) — заместитель министра рыбного хозяйства СССР; фигурант «рыбного дела», расстрелян.
 Рытов, Исраэль (1895—1976) — израильский публицист и переводчик. Один из руководителей кооперативного движения в Эрец-Исраэль.
 
 Рытов, Николай Александрович (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Рытов, Сергей Михайлович (1908—1996) — советский радиофизик.
 Рытов, Фёдор Николаевич (род. 1964) — советский и российский спортсмен, чемпион мира по виндсёрфингу (1985).

